260 steht für:
 das Jahr 260
 Extra 260, deutscher Sport- und Kunstflugflugzeugtyp
 Ikarus 260, ungarischer Omnibustyp 
 KkStB 260, Dampflokomotivreihe
 Nord 260, Verkehrsflugzeugtyp 
 Volvo 260, schwedisches Automobil

Siehe auch: